Ренево — название населённых пунктов в России:

 Ренево — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Ренево — деревня в Кимовском районе Тульской области.

См. также 
 Ренев
 Реневка